Ássos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ássos (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Ássos (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar